Ždánov est un toponyme qui peut désigner :

Ždánov, commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
  ;
 , village abandonné du district de Klatovy.